Gundam Battle Assault 2 è un videogioco picchiaduro a incontri sviluppato e pubblicato da Bandai in collaborazione con Natsume per la console PlayStation nel 2002. È il sequel di Gundam Battle Assault ed ha avuto a sua volta un seguito intitolato Battle Assault 3 Featuring Gundam SEED.

In Giappone il gioco è stato pubblicato suddiviso in due differenti versioni intitolate rispettivamente  e , incentrate rispettivamente sugli universi di G Gundam e Gundam Wing. Entrambe le edizioni fanno parte di una linea di titoli a basso budget denominata "Simple Characters 2000", un'esclusiva per il mercato giapponese.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Gundam The Battle Master
 Gundam Battle Assault

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Videogiochi di Gundam